Studentersamfundet eller studentersamfunnet kan syfta på:

Studentersamfundet
Det Norske Studentersamfund
Halden Studentsamfund
Studentersamfundet i Trondhjem
Studentersamfunnet i Bergen
Studentersamfundet (Aalborg Universitet)